Nordvall är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Nordvall 1 217
 Nordwall 241
Tillsammans blir detta 1 458 personer.

Personer med efternamnet Nordvall eller Nordwall

 Adolf Leonard Nordvall (1824–1892), skolman, ämbetsman och djurskyddare
 Akke Nordwall (1939–2011), scenograf och dekormålare
 Axel Nordvall (1870–1938), entreprenör och företagsledare
 Bengt Nordvall (född 1941), simmare
 Bengt Nordwall (1924–1985), filmfotograf
 Elvine Nordwall född Osterman (1908–1997), bildkonstnär och skulptör
 Eric Nordvall (1905–1980), företagare
 Gurie Nordwall (född 1933), skådespelare
 Israel Nordwall (1787–1857), jurist
 Jonas Nordwall (1873–1955), lärare och botaniker
 J.A. Nordwall (1796-1867), kofferdikapten, dispaschör
 Lasse Nordvall (1928–2004), tävlingscyklist
 Lina Nordwall (1832–1889), filantrop
 Mariann Nordwall (född 1937), skådespelare och mimare
 Ulf Nordwall (1903–1971), läkare
 Yngve Nordwall (1908–1994), skådespelare och regissör

Källor

Svenska efternamn